Esparron kan syfta på:

Esparron, Haute-Garonne – en kommun i departementet Haute-Garonne i regionen Midi-Pyrénées i södra Frankrike
Esparron, Hautes-Alpes – en kommun i departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
Esparron, Var – en kommun i departementet Var i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
Esparron-de-Verdon – en kommun i departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike